Неве-Шалом

 Неве-Шалом — синагога в Стамбуле
 Неве-Шалом — синагога в Парамарибо
 Неве-Шалом — посёлок в Израиле, основанный совместно израильскими арабами и евреями